

Anatomia
 una qualsiasi particella libera, in particolare alle cellule del sangue, anche definite come parte corpuscolata dello stesso
 recettori sensoriali
 corpuscolo di Pacini
 corpuscolo di Ruffini
 corpuscolo di Meissner
 corpuscolo di Merkel
 Corpuscolo di Golgi
 Corpuscolo renale di Malpighi – unità fondamentale del nefrone

Fisica
 una particella subatomica poi identificata come elettrone e utilizzata da Joseph John Thomson nel suo modello atomico

Altro
 un membro del Corpus Christi College di Cambridge o di Corpus Christi College di Oxford